Михаил Александрович Генявский (1902, Евпатория — 28 июля 1938 года, Горький) – советский партийный и государственный деятель. Член РСДРП с 1917.

Биография 
Еврей. Образование высшее. 

В 1917—1918 председатель Евпаторийского Союза социалистической рабочей молодежи; в 1919 секретарь Евпаторийского горкома РКП(б).

В 1919—1921 в РККА, помощник военкома 137-й бригады Южного фронта. В 1922—1925 уполномоченный по Товарной бирже (Москва). Окончил факультет общественных наук 1-го Московского Университета (1925).
 1925-1927 зав. Харьковским отделением Всесоюзного текстильного комбината
 1927-1930 управляющий Северо-Кавказской краевой конторой Всесоюзного текстильного объединения;
 1930-1931 зам. зав. торговым управлением объединения (Москва);
 1931-1932 начальник планово-экономического сектора, член президиума, зам. председателя Нижегородского крайсовнархоза, член редколлегии журнала «Работа Совета»;
 1932-1934 зав. Нижегородским крайснаботделом,
 1934-1937 зав. Горьковским облторготделом;
 октябрь 1937 председатель Горьковского облплана;
 октябрь 1937 – апрель 1938 председатель Челябинского облисполкома.

11 апреля 1938 арестован. На допросах показал, что являлся участником контрреволюционной организации правых, действовавшей в Горьком. Приговорён к ВМН 28 июля по обвинению в участии в контртеррористической организации и в тот же день расстрелян. Реабилитирован 24 сентября 1957.

Был делегатом XVI Всероссийского и VI Всесоюзного съездов Советов; избирался кандидатом в члены Президиума ВЦИК. Депутат Верховного Совета СССР первого созыва по Шадринскому избирательному округу (декабрь 1937 г.).

Литература 
 С. В. Нечаева // Лидеры политической элиты Челябинской области, 1934-2006 гг. : учеб. пособие для студентов вузов / С. В. Нечаева. - 2-е изд., доп. - Челябинск, 2007. - С. 206-211

Ссылки 
 [chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Genyavskiy&id=5548 Генявский Михаил Александрович. Энциклопедия Челябинской области]
 Фото

Председатели Челябинского облисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Кандидаты в члены Президиума ВЦИК
Делегаты XVI Всероссийского съезда Советов
Делегаты VI Всесоюзного съезда Советов
Члены КПСС